Locomotiva FS 802 (I)
Locomotiva FS 802 (II)